Фёдор Абрамович Пучков (1886—1953) — участник белого движения на востоке России, генерал-майор генерального штаба.

Биография 
Окончил Бузулукское городское училище и Виленское военное училище. Выпущен подпоручиком в армейскую пехоту. Служил в 185-м пехотном Башкадыкларском полку. Окончил Императорскую Николаевскую военную академию по первому разряду в 1914 г. По окончании академии прикомандирован к штабу Московского ВО.

Первая мировая война 
В 1914 году исполнял должность старшего адъютанта штаба 57-й пехотной дивизии. Исполнял должность начальника штаба 2-й Кубанской дивизии (1916). В 1917 служил в штабе 45-го армейского корпуса. И.д. помощника старшего адъютанта отдела генерала-квартирмейстера штаба 4-й армии. Старший адъютант отдела генерала-квартирмейстера штаба 4-й армии.

Гражданская война 
В апреле 1918 приехал в Бузулук и вступил в Народную армию Самарского Комуча, где стал начальником формирований частей в Уфимской губернии (18.07.— 30.09.1918). С сентября 1918 начальник штаба 1-й Уфимской дивизии. Начальник штаба 2-го Уфимского армейского корпуса Западной армии (1918 и 1919 гг.), полковник (1919). Генерал-майор (14.08.1919). В ходе Златоустовской операции был назначен начальником 8-й Камской стрелковой дивизии (1919—1920). Принимал участие в весеннем наступлении армии адмирала А. В. Колчака, в боях под Уфой, Златоустом, Челябинском и на Тоболе. За участие Сибирском Ледяном походе награждён знаком отличия военного ордена «За Великий Сибирский Поход». Генерал-квартирмейстер (с апреля 1920) и начальник штаба Дальневосточной армии (1920—1921), начальник штаба войск Временного Приамурского правительства, (1921—1922), войсковой атаман Уссурийского казачьего войска (декабрь 1921 — 02.01.1922), начальник канцелярии Приамурского Земского края (с января 1922).

Эмиграция 
С ноября 1922 в эмиграции в Китае, впоследствии переехал в США. Начальник Северо-Калифорнийского отделения РОВС. Автор статей «Забытый фронт» и «Отход из Приморья» (о белой борьбе в Сибири). Председатель Общества ветеранов Великой войны в Сан-Франциско (1946—1953). Почётный член юношеского эмигрантского объединения «Русский сокол». Скончался в результате сердечного приступа.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Объявление «Бывший каппелевец Федор Пучков ищет работу….»  Газета Русское Слово. Харбин. Июнь 1926.

Мемуаристы русского зарубежья
Выпускники Виленского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Члены Русского общевоинского союза
Русские эмигранты первой волны в США
Каппелевцы
Персоналии:Народная армия КОМУЧа
Генерал-майоры России (Белое движение)